Пе́нинга — топоним:

 Пенинга — река, Муезерский район, Республика Карелия
 Пенинга — посёлок, Муезерский район, Республика Карелия
 Пенинга — населённый пункт при станции Пенинга, Муезерский район, Республика Карелия
 Пенинга — железнодорожная станция, Муезерский район, Республика Карелия
 Пенинга — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.